Il singolare del torneo di tennis Viña del Mar Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Ingaramo che ha battuto in finale Mauricio Hadad 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Cortés (secondo turno)
 Martin Stringari (secondo turno)
 Mauricio Hadad (finale)
 Daniel Orsanic (primo turno)

 Federico Sánchez (quarti di finale)
 Laurence Tieleman (semifinali)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
 Roberto Jabali (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Challenger 1993